Aach (ahd. aha = „Wasser“; Name und Namensendung vieler Gewässer in Mitteleuropa) ist der Name folgender Fließgewässer (alphabetisch nach Vorfluter sortiert, dann nach Mündungsort):

 Schelklinger Aach oder Ach (Blau), rechter Zufluss der Blau in Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 einige Zuflüsse des Bodensees, in Abflussrichtung:
 Aach (Bodensee, Arbon), in den Obersee bei Arbon, Bezirk Arbon, Kanton Thurgau
 Aach (Bodensee, Romanshorn), in den Obersee bei Romanshorn, Bezirk Arbon, Kanton Thurgau
 Stockacher Aach, in den Überlinger See, bei Bodman (Bodman-Ludwigshafen), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mahlspürer Aach, linker Zufluss der Stockacher Aach, bei Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Alte Aach, Nebenlauf der Stockacher Aach, bei Wahlwies (Stockach), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Linzer Aach (Beinamen: Hintere Aach, Salemer Aach, Seefelder Aach), in den Überlinger See, bei Unteruhldingen (Uhldingen-Mühlhofen) Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Deggenhauser Aach, linker Zufluss der Linzer Aach, bei Buggensegel (Salem), Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Radolfzeller Aach (Beinamen: Hegauer Aach, Singener Aach), in den Zeller See, bei Radolfzell, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Zwiefalter Aach, linker Zufluss der Donau bei Zwiefaltendorf (Riedlingen), Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Aach (Rietaach), rechter Oberlauf der Rietaach, bei Altstätten, Kanton St. Gallen, die in den Rheintaler Binnenkanal entwässert

Aach ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland:
 Aach (Hegau), Stadt im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Aach (bei Trier), Ortsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Aach (Dornstetten), Stadtteil und Dorf von Dornstetten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Aach im Allgäu, Ortsteil von Oberstaufen im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Aach, Siedlungsteil des Ortes Aach-Linz, Stadtteil von Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

in der Schweiz:
 Aach (Braunau), Ortschaft der Gemeinde Braunau, Bezirk Münchwilen, Kanton Thurgau
 Aach (Neckertal), Ortschaft der Gemeinde Neckertal, Bezirk Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Aach (Romanshorn), Ortschaft der Gemeinde Romanshorn, Bezirk Arbon, Kanton Thurgau
 Aach (Tübach), Ortschaft der Gemeinde Tübach, Bezirk Rorschach, Kanton St. Gallen

Aach ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Wilhelm von Aach, deutscher Gießer im 18. Jahrhundert
 Hans Günther Aach (1919–1999), deutscher Botaniker
 Jehuda Löb Aach († 1820), Rabbiner, Mohel und Leiter der Jeschiwa in Hechingen
 Johann Georg von Aach, deutscher Gießer im 18. Jahrhundert
 Walther von Aach, deutscher Jurist, 1625 in den Adelsstand erhoben
 

Siehe auch:
 Aachtopf
 Ach
 Ache (Begriffsklärung)